В этом списке птиц Новой Зеландии сначала даются названия на маори (если таковые известны), а затем английские альтернативы. В некоторых случаях (tui, kākā, weka, pūkeko, moa, kiwi, kea, kōkako, takahē) название на маори представляет собой общее название. В других случаях (веерохвостка, альбатрос, морская чайка, медосос, иглоногая сова, ржанка, белоглазка, кулик-сорока) чаще всего используется английское название.

Таксономический режим и номенклатура этого списка (общие и научные названия) в основном следуют соглашениям The Clements Checklist of Birds of the World, издание 2016 года. Некоторыми дополнительными ссылками являются рекомендации Avibase Bird Checklists of the World по состоянию на январь 2017 года.

Виды и подвиды, отмеченные как вымершие, вымерли после прибытия людей в Новую Зеландию. Примерно две трети вымираний произошло после прибытия маори, но до прибытия белых людей (пакехи), а остальные — за время, прошедшее с тех пор, как здесь появились пакехи.

Если не указано иное, все перечисленные ниже виды считаются регулярно встречающимися в Новой Зеландии в качестве оседлых, перелетных или мигрирующих видов. Следующие коды используются для обозначения других категорий видов:

 (B) Breeding — подтвержденные записи о гнездовании в Новой Зеландии или её частях.
 (I) Introduced — вид, ввезенный в Новую Зеландию как следствие прямых или косвенных действий человека.
 (X) Extinct — вид, который больше не существует.
 (ex) Extirpated — вид, который больше не встречается в Новой Зеландии или в её частях, но существует в других местах.
 (P) — вид, регулярно встречающийся в Новой Зеландии или её частях. Встречается ежегодно или преимущественно ежегодно, но не гнездится в Новой Зеландии.
 (V) Vagrant — вид, редко встречающийся в Новой Зеландии или её частях.

Checklist of the birds of New Zealand, опубликованный в 2010 году компанией Te Papa Press в сотрудничестве с Орнитологическим обществом Новой Зеландии, является авторитетным списком новозеландских птиц.

Киви 
Отряд: Страусообразные
Семейство: Кивиобразные

Моа 
Отряд: Страусообразные
Семейство: Настоящие моа

Пингвины 
Отряд: Пингвинообразные
Семейство: Пингвиновые

Глупыши, качурки и буревестники 
Отряд: БуревестникообразныеСемейство: Буревестниковые

Качурки 
Отряд: БуревестникообразныеСемейство: Качурки

Альбатросы (или toroa) 
Отряд: БуревестникообразныеСемейство: Альбатросовые

Фаэтоны 
Отряд: ФаэтонообразныеСемейство: Фаэтоновые

Фрегаты 
Отряд: ПеликанообразныеСемейство: Фрегатовые

Бакланы и олуши 
Отряд: ПеликанообразныеСемейство: Олушевые

Большие бакланы 
Отряд: ПеликанообразныеСемейство: Баклановые

Змеешейки 
Отряд: ПеликанообразныеСемейство: Змеешейковые

Пеликаны 
Отряд: ПеликанообразныеСемейство: Пеликановые

Выпи, цапли и белые цапли 
Отряд: ПеликанообразныеСемейство: Цаплевые

Ибисы и колпицы 
Отряд: ПеликанообразныеСемейство: Ибисовые

Утки, гуси и лебеди 
Отряд: ГусеобразныеСемейство: Утиные

Adzebills 
Отряд: ЖуравлеобразныеСемейство: Aptornithidae

Пастушки, погоныши и лысухи 
Отряд: ЖуравлеобразныеСемейство: Пастушковые

Журавли 
Отряд: ЖуравлеобразныеСемейство: Журавлиные

Фазаны 
Отряд: КурообразныеСемейство: Фазановые

Перепела Нового Света 
Отряд: КурообразныеСемейство: Зубчатоклювые куропатки

Кулики-сороки 
Отряд: РжанкообразныеСемейство: Кулики-сороки

Шилоклювки и ходулочники 
Отряд: РжанкообразныеСемейство: Шилоклювковые

Зуйки и чибисы 
Отряд: РжанкообразныеСемейство: Ржанковые

Кулики 
Отряд: РжанкообразныеСемейство: Бекасовые

Тиркушки 
Отряд: РжанкообразныеСемейство: Тиркушковые

Цветные бекасы 
Отряд: РжанкообразныеСемейство: Цветные бекасы

Чайки и крачки 
Отряд: РжанкообразныеСемейство: Чайковые

Поморники 
Отряд: РжанкообразныеСемейство: Поморниковые

Голуби и горлицы 
Отряд: ГолубеобразныеСемейство: Голубиные

Поганки 
Отряд: ПоганкообразныеСемейство: Поганковые

Ястребы, коршуны и орлы 
Отряд: ЯстребообразныеСемейство: Ястребиные

Соколы 
Отряд: СоколообразныеСемейство: Соколиные

Сипухи 
Отряд: СовообразныеСемейство: Сипуховые

Истинные совы 
Отряд: СовообразныеСемейство: Совиные

Совиные козодои 
Отряд: КозодоеобразныеСемейство: Совиные козодои

Стрижи 
Отряд: СтрижеобразныеСемейство: Стрижиные

Кукушки 
Отряд: КукушкообразныеСемейство: Кукушковые

Какаду 
Отряд: ПопугаеобразныеСемейство: Какаду

Попугаи Старого Света 
Отряд: ПопугаеобразныеСемейство: Попугаевые

Новозеландские попугаи 
Отряд: ПопугаеобразныеСемейство: Попугаевые

Сизоворонки 
Отряд: РакшеобразныеСемейство: Сизоворонковые

Зимородки 
Отряд: РакшеобразныеСемейство: Зимородковые

Новозеландские крапивники 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Новозеландские крапивники

Вороны и вороны 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Врановые

Личинкоеды 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Личинкоедовые

Иволги Старого Света 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Иволговые

Трясогузки 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Трясогузковые

Длиннохвостые камышовки 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Сверчковые

Камышовки 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Acrocephalidae

Австралийские малиновки 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Австралийские зарянки

Mohouids 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Мохуа

Монарховые мухоловки 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Монархи

Австралийские славки 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Шипоклювковые

Медососы 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Медососовые

Новозеландские медососы 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Notiomystidae

Новозеландские серёжчатые медососы 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Гуйи

Веерохвостки 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Rhipiduridae

Белоглазки 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Белоглазковые

Лесные ласточки 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Ласточковые сорокопуты

Скворцы 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Скворцовые

Овсянки 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Овсянковые

Зяблики 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Вьюрковые

Воробьи Старого Света 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Воробьиные

Завирушки 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Завирушковые

Дрозды 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Дроздовые

Ласточки 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Ласточковые

Жаворонки 
Отряд: ВоробьинообразныеСемейство: Жаворонковые

См. также 
 Список птиц Австралии, Новой Зеландии и Антарктики

Ссылки 
 Barrie Heather & Hugh Robertson (1996) The Field Guide to the Birds of New Zealand 
 «Splitting headaches? Recent taxonomic changes affecting the British and Western Palaearctic lists» — Martin Collinson, British Birds vol 99 (June 2006), 306—323

Внешние ссылки 
 New Zealand Birds online A comprehensive guide to the birds of New Zealand, maintained by Birds New Zealand, the Department of Conservation, and Te Papa.
 CSV file with names from New Zealand Birds online A list of all New Zealand Birds including common and scientific names, derived from New Zealand Birds online.
 Department of Conservation Information on New Zealand birds from the Department of Conservation.
 Checklist of New Zealand Birds An authoritative list of the birds of New Zealand, Norfolk and Macquarie Islands, and the Ross Dependency, Antarctica.
 What Bird? A tool for identifying birds that are likely to be encountered in and around New Zealand forests (not intended to be a complete database of the birds of New Zealand).
 TerraNature New Zealand native birds list.

Новая Зеландия